Бескоспа () — село в Алгинском районе Актюбинской области Казахстана. Входит в состав Бестамакского сельского округа. Код КАТО — 153235300.

История 
По состоянию на 1989 год был в составе Максимо-Горьковского сельсовета.

Население 

В 1989 году население села составляло 617 человек. Национальный состав: казахи. В 1999 году население села составляло 321 человек (164 мужчины и 157 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 318 человек (164 мужчины и 154 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Алгинского района